

Patronyme 

 Mama Ngai Tupa (1936-2021), femme politique des îles Cook ;
 Tom Tupa (1966-), joueur de football américain.

Toponyme 

 Tupã, ville brésilienne de l'État de São Paulo ;
 Tupã, microrégion brésilienne de la mésorégion de Marília ;
 Tupá, village slovaque de la région de Nitra.

Zoologie 
 Tupa, nom donné en Polynésie française au Cardisoma carnifex.